Schneckenmühle bezeichnet:

 Schneckenmühle (Verfahrenstechnik), mehrachsiger Schneckenförderer zum Zerkleinern von Feststoffen
 Schneckenmühle (Roman), autobiographisch inspirierter Roman von Jochen Schmidt

Orte:
 Schneckenmühle (Liebstadt), Wassermühle mit Häusergruppe in Liebstadt, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Schneckenmühle (Oberkirch), Wohnplatz im Ortsteil Zusenhofen der Stadt Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schneckenmühle (Mühltal), Häusergruppe im Ortsteil Nieder-Ramstadt der Gemeinde Mühltal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen 
 Schneckenmühle (Wunsiedel), Einöde und Gemeindeteil von Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

Siehe auch:
 Schnackenmühle
 Scheckenmühle